Ravnalo, instrument koji se koristi u matematici i tehničkom crtanju
 Ravnalo (zviježđe), zviježđe južnog neba